Михаи́л Моргу́лис:
 Моргулис, Михаил Григорьевич (1837—1912) — русско-еврейский публицист и общественный деятель.
 Моргулис, Михаил Зиновьевич (1941—2021) — русско-американский писатель, богослов и проповедник.